Голузино — топоним, название населённых пунктов в России.
 Голузино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Голузино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Голузино — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Голузино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Голузино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Голузино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Голузино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Голузино — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Голузино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Голузино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

См. также 
 Галузино